Issan kan syfta på:

 Issan, Dalarna – en sjö i Borlänge kommun
 Isǎn – (även Isaan, Issan, Esarn; på thai/isǎn: อีสาน), den nordöstra delen av Thailand.